

Персоналии 
Галага́н — украинская фамилия.
 Галаган, Александр Михайлович (1879—1938) — бухгалтер, специалист по теории и практике счётных наук.
 Галаган, Галина Васильевна (род. 1946) — общественный деятель.
 
 Галаган, Иван Григорьевич (ум. 1789) — прилуцкий полковник Войска Запорожского.
 Галаган, Игнатий Иванович (ум. 1748) — украинский и российский военный деятель.
 Никита Галаган (ум. 1648) — украинский национальный герой.
 Галаган, Николай Михайлович (1882—1946, либо после 1955) — украинский общественно-политический деятель.

Другое 
 Галаган — ястычная (просоленная в плёнках) икра судака или балхашского окуня.

См. также 
 Галаган (дворянский род)